Виоле́тта Трофи́мовна Бовт (9 мая,1927, Лос-Анджелес, США — 22 апреля 1995, Колумбус, США) — советская артистка балета и педагог, прима-балерина, затем педагог-репетитор Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (до 1986), народная артистка СССР (1970).

Биография 

Виолетта Бовт родилась 9 мая 1927 года в Лос-Анджелесе, США в семье российского революционера уроженца Полтавы Трофима Викторовича Бовта (1884-1941) и Фаины Моисеевны Бовт. В 1930-х годах её отец-коммунист переехал вместе с семьёй в СССР (он погиб под Ленинградом).

В  году окончила Московское хореографическое училище при Большом театре по классу педагога Марии Кожуховой, после чего была принята в балетную труппу Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Первая исполнительница главных партий в таких знаковых для театра постановках Владимира Бурмейстера, как «Эсмеральда» () и «Лебединое озеро» (). Была прима-балериной труппы до 1979 года.
 
Отличаясь творческим долголетием, танцевала до 55 лет. В работе была трудоголиком, никогда не уходила раньше времени с уроков, занималась в мужском классе, так как любила прыжки. Отличаясь большим драматическим дарованием, сочетала в своих работах виртуозную балетную технику с психологической разработкой ролей.

В 1979—1986 годах была педагогом-репетитором театра.

Перенесла в Омский театр постановки В. П. Бурмейстера «Эсмеральда» (), «Вариации» и «Штраусиана» ().

Состояла в браке с Никитиным Евгением Николаевичем с 01.02.1977 по 06.01.1987. После развода оставила бывшему мужу трехкомнатную квартиру в доме на Тверской 15. 

С началом Перестройки, в 1987 году, переехала к сестре (Виктории Бовт-Гуральски, которая вышла в СССР замуж за американца и иммигрировала в США) на родину, где восстановила американское гражданство по праву рождения. Жила в Колумбусе (штат Огайо), где работала педагогом в балетной труппе  и в школе при ней.

Умерла от т-клеточной лимфомы 22 апреля 1995 года в Колумбусе. Прах частично развеян над Тихим океаном, а частично захоронен в 2017 году рядом с могилой её брата Бовт Георга Трофимовича на городском кладбище Коламбуса (штат Огайо).

Репертуар 
  — Анна Пейдж, «Виндзорские проказницы» В. А. Оранского, постановка Владимира Бурмейстера 
 6 ноября  — Наташа*, «Берег счастья» А. Спадавеккиа, постановка Владимира Бурмейстера и Ивана Курилова (Пётр — Александр Соболь)
 14 октября  — Эсмеральда*, «Эсмеральда» Цезаря Пуни, постановка Владимира Бурмейстера (Феб — Алексей Чичинадзе)
  — Одетта-Одиллия*, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, постановка Владимира Бурмейстера и Петра Гусева
 29 декабря  — Жанна*, «Жанна д’Арк» Н. И. Пейко, постановка Владимира Бурмейстера (Лионель — Марис Лиепа)
 6 октября  — Медора*, «Корсар» Адольфа Адана, постановка Н. Г. Гришина (Конрад — Марис Лиепа)  
 после 1960 — Франческа, «Франческа да Римини» на музыку П. И. Чайковского, постановка Алексея Чичинадзе  
 31 декабря  — Донна Анна*, «Дон Жуан» на музыку Р. Штрауса, постановка Алексея Чичинадзе (Дон Жуан — Е. Д. Трепыхалин)
  — «Звёздная фантазия» Л. В. Фейгина
  — Девушка*, «Поэма» С. Ф. Цинцадзе, постановка Алексея Чичинадзе 
  — Мечта, «Вариации» на музыку Ж. Бизе 
  — Катя, «Красные дьяволята» на музыку И. О. Дунаевского и В. Н. Кнушевицкого 
 Лола, «Лола» С. Н. Василенко
 Коломбина, «Карнавал» на музыку Р. Шумана 
 Солистка, Гран-па из балета «Пахита»  
 Золушка, «Золушка» С. С. Прокофьева, постановка Алексея Чичинадзе
 Татьяна, «Онегин» на музыку П. И. Чайковского, постановка Дж. Кранко 
 (*) — первая исполнительница партии.

Фильмография 
Творчеству Виолетты Бовт посвящён телефильм «Интервью, которого не было» (1968).

Признание и награды 
 1954 — Заслуженная артистка РСФСР 
 1962 — Народная артистка РСФСР
 1970 — Народная артистка СССР 
 13 мая 1977 — Орден Трудового Красного Знамени
 ещё один орден и медали.

Примечания

Ссылки 

Педагоги-репетиторы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Выпускники Московского хореографического училища
Ученицы Елизаветы Гердт
Иммигрировавшие в СССР из США